Jméno a příjmení Rudolf Veselý má více nositelů:

 Rudolf Veselý (1884–1966) – český pedagog, botanik-mykolog a publicista
 Rudolf Veselý (chemik) (* 1918) – český chemik
 Rudolf Veselý (primátor) (* 1946) – český komunální politik, primátor Zlína